Егорлыкская:
 Егорлыкская — станица в Ростовской области
 Егорлыкская — военный аэродром в Ростовской области
 Егорлыкская ГЭС, Егорлыкская ГЭС-2  — см. Сенгилеевские ГЭС
 Егорлыкская операция 1920 года